Gelbe Linie steht für Bahnverkehrslinien
 Circle Line, U-Bahn-Linie in London
 Kalininskaja-Linie, Metro Moskau
 Linie 3 (Metro Madrid), U-Bahn-Linie
 M2 (Metro Kopenhagen), U-Bahn-Linie
 Yellow Line (Chicago), Hochbahnlinie 

Gelbe Linie steht außerdem
 in der Milchindustrie für eine Produktkategorie, siehe Gelbe Linie (Milchindustrie)